Giebelhaus bezeichnet

 im weitesten Sinne ein Gebäude (Haus) mit Satteldach und Giebel an der Schmalseite, siehe Gebäude
 im engeren Sinne ein in giebelständiger Bauweise errichtetes, bzw. orientiertes Gebäude, siehe Giebelständig